SZN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Cruz Island (California) (Stati Uniti)